Васильєв Олександр Андрійович (1951 р. н.) — український політик, кандидат економічних наук, член фракції Партії регіонів ВР України.
 Васильєв Олександр Андрійович (1994 р. н.) — український футболіст.
 Васильєв Олександр Ігорович (1989 р. н.) — російський хокеїст.
 Васильєв Олександр Модестович (1959 р. н.) — український підприємець, президент футбольного клубу «Кримтеплиця»

Сторінки зі списками однофамільців-тезок